Ущелья Ардеша () — ущелья, через которые протекает одноимённая река, известные на местном уровне как «Европейский Великий Каньон». Расположены в департаменте Ардеш во Франции, образуя трёхкилометровый каньон, идущий от коммуны Валлон-Пон-д’Арк до коммуны Сен-Мартен-д’Ардеш. Нижняя часть ущелий является границей между департаментами Ардеш и Гар. Каньон является туристической достопримечательностью, который ежегодно посещает более миллиона человек. Кроме того, является историко-археологическим памятником.

Большая часть каньона находится под охраной заповедника «Ущелья Ардеша» (). Каньон включает такую известную достопримечательность как Пон-д’Арк — природную арку 60 м в ширину и 54 м в высоту. Большая часть каньона недоступна, разве, что по воде, поэтому гребля на каноэ и каяках — популярные виды спорта на реке. Ночёвка в кемпинге не допускается, за исключением двух бивачных укрытий.

Клифы являются местом обитания редких птиц, таких как ястребиный орёл. По состоянию на 2013 год в Ардеше было всего две пары, а во всей Франции — не более тридцати.

Люди жили в пещерах в этом районе более 300 000 лет. В ущелье найдено более 2000 пещер, некоторые из них расписаны; самая известная расписная пещера в ущелье — это Шове.

Примечания 

Ардеш
Ущелья Франции